Apel peut désigner :

Patronyme 
 Willi Apel (1893-1988), musicologue américain d'origine allemande ;
 Erich Apel (1917-1965), homme politique est-allemand ;
 Karl-Otto Apel (1922-2017), philosophe allemand ;
 Hans Eberhard Apel (1932 - 2011), homme politique allemand ;
 Katrin Apel (1973-), biathlète allemande.

Toponyme 
 Ter Apel, village de la commune de Vlagtwedde dans la province néerlandaise de Groningue.

Marques et sigles 
 L'Apel est le nom usuel acronyme en France de l'Association des parents d'élèves de l'enseignement libre

Patronyme lorrain
Homonymie de patronyme